Młynarczyk (nazwisko)
 Młynarczyk (Tatry) – turnia w Tatrach